Мариндвор може да се односи на:

 Мариндвор (Пожега), насеље града Пожеге, Хрватска
 Маријин двор (Сарајево), насеље у Сарајеву, Босна и Херцеговина

Види још 
 Маријин двор (вишезначна одредница)